FLW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Flores Island (Azzorre)